Обла́тка:

 Облатка — плоский круг из теста, используемый в приготовлении различных блюд. У некоторых народов — одно из традиционных рождественских блюд.
 Гостия (в некоторых источниках — облатка) — евхаристический хлеб латинского обряда.
 Облатка — капсула для приёма порошковых лекарств неприятного вкуса.
 Облатка — просторечное обозначение блистера — пластинки, в которой запечатано несколько таблеток.
 Облатка — небольшой оттиск (обычно круглой или прямоугольной формы) из бумаги, наклеиваемый на почтовые отправления (обычно казённые) или прямой оттиск на клапане почтового отправления.